UEFA Champions League finalen 1998 var en fodboldkamp der blev spillet den 20. maj 1998. Kampen blev spillet på Amsterdam ArenA i Amsterdam, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 1997-98. De deltagende hold var italienske Juventus og spanske Real Madrid. Kampen var den sjette finale i turneringen, siden den skiftede navn og format til UEFA Champions League.

Det var tredje finale i træk hvor Juventus var den ene part. Året før havde klubben tabt til Borussia Dortmund, og i 1996 blev det til en sejr over AFC Ajax. For Real Madrid var det den 10. finale i Europas største klubturnering, hvor det var blevet til seks sejre, med den seneste i 1966.

Kampen blev ledet af den tyske dommer Hellmut Krug.

Kampen 
Efter 67 minutter scorede Real Madrid-spilleren Predrag Mijatović kampens eneste mål, og sikrede Real Madrid den syvende titel i Europas største klubturnering.

Detaljer

Statistik

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League 1997/98 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1998
Juventus F.C.
Real Madrid
Fodbold i 1998
Sport i Amsterdam
Finalen 1998